In 1906/07 werd het negende voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. De Beierse clubs, die voorheen in de Südkreisliga speelden werden nu ingedeeld in de Ostkreisliga.

Freiburger FC werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club versloeg titelverdediger VfB Leipzig en plaatste zich voor de finale tegen BTuFC Viktoria 1889 en won met 3-1.

Nordkreis

Ostkreis

Gau Bayern

Finale
 Heen

 Terug

Südkreis

Gau Mittelbaden

Gau Oberrhein
Uit de Gau Oberrhein is enkel kampioen Freiburger FC bekend.

Gau Schwaben

Südkreisliga

Eindronde

Halve Finale 
 Heen

 Terug

Nürnberg had een bye.

Finale 
 Heen

 Terug

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Zuid-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1906/07